Termenul „Wied” se poate referi la:

Denumiri geografice
Localități
Wied (bei Hachenburg) 
Roßbach (Wied)
Hausen (Wied)
Neustadt (Wied)
Steinebach an der Wied
Toate locurile de mai sus au format, cândva, locul de baștină a prințesei germane Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied, care a devenit mai târziu doamnă, pe urmă regină a României. 
Ape curgătoare
Wied (râu), afluent al Rinului

Nume de persoane
Wilhelm de Wied, principele Albaniei